Název Sadová má více sídel:

 Sadová (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Sadová (Brno) – katastrální území v brněnské městské části Brno-Královo Pole 
 Sadová (Písek) - ulice v Písku  

 podobné
 Sadowa – polská vesnice v Mazovském vojvodství

Externí odkazy